Грецька Суперліга 2008—09 — третій сезон Грецької Суперліги і 50 за номером загальногрецький чемпіонат. Ліга складалася з 16 команд, з яких 13 — учасники сезону 2009-10 і три найкращі команди Бета Етнікі того ж сезону. Перша гра відбулась 31 серпня 2008, остання — 26 квітня 2009.

Підвищення і пониження у класі 
Команди, підвищені з Бета Етнікі 2007–08:
 Чемпіони: «Пансерраїкос»
 Фіналіст: «Трасівулос»
 Переможець плей-офф:«Пантракікос» 

Команди, понижені до Бета Етнікі 2008–09:
 14 місце: Атромітос
 15 місце: Верія
 16 місце: Аполлон, Каламарія

Географія команд

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;  Дані на 29 січня 2010

Результати

Посилання 
 Офіційна сторінка 

2008 у футболі
2009 у футболі
2008 у грецькому спорті
2009 у грецькому спорті